Сезон 1991 года чемпионата мира по ралли — 19-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя четырнадцать этапов, стартовал 24 января в Монако и завершился 27 ноября в Великобритании.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-26

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1991 год в автоспорте
Сезоны WRC